Жаныспай () — село в Есильском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Жаныспайского сельского округа. Код КАТО — 114845100.

География 
Село расположено в 28 км на запад от районного центра города Есиль. Вдоль села протекает река Жаныспай.

Население 
В 1989 году население села составляло 1058 человек (из них русских 43%, украинцев 25%).

В 1999 году население села составляло 819 человек (408 мужчин и 411 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 465 человек (225 мужчин и 240 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Есильского района (Акмолинская область)